Рейес може да се отнася за:
 Алфонсо Рейес (1889 – 1959), мексикански писател
 Диего Антонио Рейес (р. 1992), мексикански футболист
 Клаудио Рейес Рубио (1964 – 2017), мексикански режисьор
 Хосе Антонио Рейес (1983 – 2019), испански футболист